Pyykönen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Lauri Pyykönen (né en 1978), fondeur sprinteur finlandais
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
Tuulikki Pyykkönen (né en 1963), fondeuse finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois